Poseidon (achtbaan)

Griekse oudheid 
Poseidon (mythologie), een god uit de Griekse mythologie
Poseidon van Artemision, een Grieks bronzen beeld uit de klassieke periode

Lucht- en ruimtevaart 
Boeing P-8 Poseidon, een maritiem verkenningsvliegtuig
Poseidon (raket), een geleide raket
TOPEX/Poseidon, een Amerikaans-Franse oceanografische onderzoekssatelliet

Marine 
Poseidon (torpedo), een Russische nucleair aangedreven torpedo met een kernkop

Film 
The Poseidon Adventure, een film uit 1972
Poseidon (film), een film uit 2006

Sport 
Poseidon System, een bewakingssysteem voor zwembaden
 Poseidon Neoi Poroi, een Griekse voetbalclub
RZV Poseidon, een Amsterdamse roeivereniging

